Miskolczy István (1781–1838) író, újságíró
 Miskolczy István (1881–1937) történész, piarista tanár